

Infrastrutture 
 Ponte Flaiano – ponte di Pescara
 Teatro Flaiano – teatro di Roma

Persone 
 Ennio Flaiano (1910-1972) – sceneggiatore, scrittore, giornalista, umorista, critico cinematografico e drammaturgo italiano.

Altro 
 Premio Flaiano – premio letterario, cinematografico, teatrale, televisivo e radiofonico